Vampire Academy bezeichnet:

 den Originaltitel eines Romans, siehe Vampire Academy: Blutsschwestern
 einen auf dem Roman basierenden US-amerikanischen Spielfilm, siehe Vampire Academy (Film)